Paulo Speck (Armazém,  — Braço do Norte, ) foi um delegado de polícia e político brasileiro.

Vida
Filho de Conrado Speck e Carolina Steiner Speck. Casou com Vilma Acord Speck.

Carreira
Foi ferreiro em Pedras Grandes, onde foi depois delegado de polícia. Foi intendente distrital de Braço do Norte, então distrito de Tubarão, de 1946 a 1951.

Com o apoio de Frederico Kuerten, então vereador do distrito de Braço do Norte em Tubarão, foi responsável pela arborização da Praça Padre Roer e demais logradouros do perímetro urbano. Após cinco anos como intendente afastou-se do cargo por motivos de saúde.

Prefeitos de Braço do Norte
Naturais de Armazém (Santa Catarina)
Delegados de polícia do Brasil